Grand Ridge – comune degli Stati Uniti in Florida
Grand Ridge – villaggio degli Stati Uniti in Illinois